Az 1965-ös női sakkvilágbajnokság egy világbajnokjelölti versenyből és egy világbajnoki döntő párosmérkőzésből állt. A világbajnokjelölti verseny győztese szerzett jogot arra, hogy kihívja párosmérkőzésre a világbajnokot, Nona Gaprindasvilit. A világbajnokjelölti versenyen az élen hármas holtverseny alakult ki, köztük kétfordulós körmérkőzésre került sor, amelyből a szovjet Alla Kusnyir került ki győztesen. A párosmérkőzést fölényes 8,5–4,5 arányban a címvédő Nona Gaprindasvili nyerte, ezzel megvédte világbajnoki címét.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1964. szeptember–októberben Szuhumiban (ma a Grúziához tartozó Abházia fővárosa) rendezték, amelyre 10 ország 18 versenyzőjét hívta meg az eseményt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 18 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnok kihívójának személye. Az első helyért öt szovjet és két jugoszláv versenyző között folyt nagy küzdelem, melynek végén az élen hármas holtverseny alakult ki a jugoszláv Milunka Lazarević, valamint Alla Kusnyir és Tatjana Zatulovszkaja között. A kihívó személyének eldöntésére hármójuk között kétfordulós körmérkőzésre került sor, amelyet a szovjet Alla Kusnyir nyert meg, így ő szerzett jogot arra, hogy megmérkőzzön a világbajnoki címért. A második Lazarević, a harmadik Zatulovszkaja lett.

A versenyen a magyar színeket Ladányiné-Karakas Éva képviselte, aki holtversenyben a 13–15. helyen végzett.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny (1964)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont !! S–B
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || Milunka Lazarević|| || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 12½ || 102.00
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 || Alla Kusnyir|| || 0 || - || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 93.50
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 || Tatjana Zatulovszkaja|| || 0 || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 93.25
|-
| 4 || Kira Zvorikina|| || ½ || 0 || 1 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 11 || 91.25
|-
| 5 || Katarina Jovanović|| || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11 || 82.50
|-
| 6 || Maaja Ranniku|| || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 
|-
| 7 || Valentyina Boriszenko|| || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10 || 78.75
|-
| 8 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov || || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 10 || 75.75
|-
| 9 || Verica Nedeljković|| || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 9 || 
|-
| 10 || Kveta Eretova|| || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || - || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 8½ || 
|-
| 11 || Elisabeth Bykova|| || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 12 || Lisa Lane|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 
|-
| 13 || Ladányiné Karakas Éva|| || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 48.00
|-
| 14 || Gisela Kahn Gresser|| || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 45.75
|-
| 15 || Margareta Teodorescu|| || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || - || ½ || 1 || 1 || 6½ || 38.75
|-
| 16 || Antonia Ivanova|| || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 6 || 
|-
| 17 || Tsend|| || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 4 || 
|-
| 18 || Celia Baudot de Moschini|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 
|}

A kihívó személyét eldöntő hármas körmérkőzés eredménye
Az első körben a mindkét ellenfelét legyőző Milunka Lazarević állt az élen, a második körben azonban mindkét ellenfelétől vereséget szenvedett, így Alla Kusnyir fél pont előnnyel nyerte a körmérkőzést.

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny rájátszás (1964)
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! Pont
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || Alla Kusnyir|| || - || 0 1 || 1 ½ || 2½
|-
| 2 || Milunka Lazarević|| || 1 0 || - || 1 0 || 2
|-
| 3 || Tatjana Zatulovszkaja|| || 0 ½ || 0 1 || - || 1½
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1965. szeptember 18. – október 23. között került sor Rigában. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett valamelyik versenyzőnek elérni.

A mérkőzés Gaprindasvili fölénye jegyében zajlott. Félidőben már 6–2-re vezetett, végül a 13. játszma után 8,5–4,5 arányban első alkalommal védte meg világbajnoki címét.

A párosmérkőzés játszmái 
Gaprindasvili-Kusnyir párosmérkőzés 13 játszmája

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1964 Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1965 Gaprindashvili – Kushnir Title Match 
Campeonato Mundo femenino Riga 1965 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság